Die Catella Swedish Open 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Juli 2008 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Gstaad die Allianz Suisse Open, in Newport die Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships sowie in Stuttgart der Mercedes Cup gespielt. Letzterer gehörte zur International Series Gold, während die Turniere in Gstaad, Newport und Båstad zur International Series gehörten.

David Ferrer war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr im Halbfinale dem späteren Turniersieger Tommy Robredo unterlag. Im Finale siegte der am drei gesetzte Robredo im zwei Sätzen mit 6:4, 6:1 gegen Tomáš Berdych aus Tschechien. Damit gewann er seinen ersten Titel des Jahres und den siebten seiner Karriere. Im Doppel waren Simon Aspelin und Julian Knowle im vorherigen Jahr erfolgreich, nur Aspelin trat dieses Jahr erneut an und schied mit seinem Partner Thomas Johansson im Halbfinale gegen die Turniersieger Jonas Björkman und Kevin Ullyett aus. Im Finale setzten sich Björkman und Ullyett mit 6:2, 6:2 gegen die Paarung aus Johan Brunström und Jean-Julien Rojer durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 305.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 326.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 6. Juli 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Båstad